Il singolare maschile dell'AEGON Trophy 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Benjamin Becker era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Matthew Ebden 5–7, 6–4, 5–7.

Teste di serie

  Marinko Matosevic (secondo turno)
  Dudi Sela (secondo turno)
  Jesse Levine (secondo turno)
  Kenny de Schepper (semifinali)

  Ryan Harrison (primo turno)
  Rajeev Ram (secondo turno)
  Benjamin Becker (finale)
  Vasek Pospisil (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

AEGON Trophy 2013
ATP Challenger Tour 2013